Název Libeň má více sídel:
 Libeň, část Prahy

 Libeň (Měník), část obce Měník v okrese Hradec Králové
 Libeň (Libeř), část obce Libeř v okrese Praha-západ
 Vysoká Libeň, část obce Mělnické Vtelno v okrese Mělník

jiný význam
 Obora Libeň, soukromá obora v katastrálním území Mšecké Žehrovice v okrese Rakovník, zahrnuje přírodní rezervaci Louky v oboře Libeň
 Libeň (zámek), zámek v Libni, části Prahy
 Praha-Libeň (nádraží)

Externí odkazy